María Teresa puede referirse a:

Personas 
 María Teresa de Austria o María Teresa de Habsburgo  esposa de Luis XIV de Francia;
 Maria Theresia Bonzel, religiosa alemana, fundadora de las Franciscanas de la Adoración Perpetua;
 María Teresa de Borbón, infanta de España y princesa de Baviera;
 María Teresa I de Austria-Hungría, (1717 - 1780), archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia;
 Maria Teresa Lega, religiosa italiana, fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia.

Geografía 
 María Teresa, localidad del departamento General López de la provincia de Santa Fe, Argentina.

TV 
 María Teresa, telenovela venezolana producida en 1972 por Venevisión.

Referencias

Nombres femeninos